Трапезица може да се отнася до
 Трапезица, хълм във Велико Търново, България;
 Трапезица, планински масив в северен Пинд, Гърция;
 Трапезица, село в Егейска Македония, Гърция;
 Търпейца или книжовно Трапезица, село на източния бряг на Охридското езеро, Република Македония.
 Терпезица, село и център на община в окръг Долж, Румъния.